Janet Wright (1953–), ex tennista statunitense, conosciuta anche come Janet Newberry.
Janet Wright (1945–), attrice canadese.